Села:
 Новоантонівка — Миколаївська область, Новобузький район
 Новоантонівка — Одеська область, Роздільнянський район (до 17.07.2020 Великомихайлівський район)

 Новоантонівка — колишній хутір Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області, знятий з обліку